Comici – professionisti dello spettacolo
 Comici – programma televisivo condotto da Serena Dandini
 Emilio Comici – alpinista italiano

Pagine correlate
 Rifugio Comici